Le filet peut désigner :

Baguette 
 Le filet est une baguette moulurée en bois utilisée pour la couverture des joints ou une bande d'étanchéité en mortier.
 Un filet est une fine baguette de bois pliée, collée dans une mortaise qui longe les bords des instruments à cordes frottées.

Maillage 
 Le filet est une sorte de bonnet avec un maillage fin et aéré.
 Un filet est un outil permettant d'attraper des poissons (filet de pêche), des insectes (filet à papillons), des oiseaux ou autres animaux, à l'exclusion des rongeurs.
 Un filet anti-oiseaux est un équipement utilisé en agriculture, horticulture et aquaculture pour se protéger des dégâts des oiseaux.
 Le filet est un maillage de cordage utilisé dans les ports pour lever des charges avec une grue.
 En sport, un filet est un matériel permettant soit de séparer un terrain en deux parties dans certains sports de raquette et au volley-ball ; soit de délimiter le fond de la cage de but comme au football, au handball ou au hockey.
 Par analogie, le filet de bulles, technique de chasse employée par des baleines.

Produits d'élevage ou de la chasse 
 Le filet correspond à une pièce de viande maigre particulière dans un animal voué à la boucherie comme le muscle de la poitrine d'une volaille situé le long de son bréchet ou la bande de chair prélevée le long de l'arête dorsale d'un poisson.

Objets divers 
 Le filet est la partie inférieure de l'étamine qui supporte l'anthère (voir aussi l'article : Fleur). En jardinage c'est un sillon que l'on trace pour délimiter un gazon (filet et contre-filet).
Il s'agit aussi d'un degré de cuisson du sucre (sirop).
 Le filet désigne une bride en équitation.

Régionalisme 
 En Vallée d'Aoste, le mot filet désigne également un sac plastique ou en tissu ;

Autres 
 Le filet est une pièce qui apparaît dans les blasons.
 Le filet est une technique de prise de pierres adverses au jeu de go.
 Un filet est un article court et informatif, généralement équivalent à une dizaine de lignes (un paragraphe), légèrement plus que la brève.

Son format ne dégage que peu de place à l'analyse et au commentaire. 

Un filet est une zone libre de texte inscrite entre deux colonnes imprimées.
 La notion de filet est utile en topologie générale pour généraliser celle de suite.
 Un filet est un usinage de symétrie hélicoïdale tel que ceux rencontrés dans une tige filetée ou un trou taraudé.
 Le Filet est une parabole donnée par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament.
 En typographie, le filet est un trait séparant deux zones de texte.
 Le filet est un repli muqueux bridant certains organes : la langue, les lèvres, la verge.
 Filet céleste est un programme de surveillance de masse chinois

Toponymes 
 Mörel-Filet est une commune suisse du canton du Valais.
 Filet est une localité suisse du canton du Valais aujourd'hui intégrée à Mörel-Filet.
 Filet est un cours d'eau français, sous-affluent de la Loire qui coule dans le département d'Indre-et-Loire.

Notes et références 

Homonymie de toponyme